Eileen Frances Stevens (nascida em 7 de janeiro de 1982) é uma atriz norte-americana com sede em Nova York. Ela é mais conhecida como a voz de Iris em Pokémon: Black & White e Belldandy em Ah! My Goddess. Além de anime e palco, Stevens também fez áudio-livros e comerciais. Ela já trabalhou em para os estúdios 4Kids Entertainment, DuArt Film and Video e NYAV Post.

Anime/Animação
Ah! My Goddess - Belldandy, Hijiri
Astonishing X-Men Motion Comics - Kitty Pride
Bakuman - Kayoko Mashiro (creditada como Julie Francis)
Chaotic: Into the Spirit World - Anna Kastle/Codemaster Amzen
Freedom - Chiyo, Additional Voices
Gall Force: New Era - Pearl
King of Braves - GaoGaiGar - Ai Amami, Hana Hatsuno
Mobile Suit Gundam Unicorn - Beltorchika Irma (Ep. 5), voz adicional
Let's Go! Tamagotchi - Ringotchi
Person of Interest: The Animation - Samantha Groves
Person of Interest: The Motion Comic - Samantha "Root" Groves
Pokémon: Black & White - Iris
Winx Club - Flora (2015)
Yu-Gi-Oh! 5D's - Leo, Luna (Season 3 onwards)
Yu-Gi-Oh! 3D: Bonds Beyond Time - Leo, Luna, Yubel
Yu-Gi-Oh! GX - Yubel (sucedendo Cassandra Morris, em Leo & Luna)
Yu-Gi-Oh! Zexal - Tori Meadows, Mrs. Meadows

Teatro
The Tragic and Horrible Life of the Singing Nun

Audio-livros

Dark Divine
Ferdinand Madellan
Girl Vs. Superstar
Primary Source of The: Colonel History of Virginia
Sealed with a Kiss

Ligações externas
 "Books read by Stevens at Audiobooks".

Naturais de Nova Iorque (cidade)
Atores dos Estados Unidos